

Patronyme 

 Alex Surprenant (1989-), joueur de soccer canadien qui évolue au poste de défenseur ;
 Claude Surprenant, entrepreneur et homme politique québécois.
 Chloé Surprenant, artiste canadienne.

Divers 

 Affaire Julie Surprenant, , au Québec, disparition de Julie Surprenant.